Laissez é uma palavra de origem francesa, que pode ser:

Laissez-faire - parte da expressão em língua francesa "laissez faire, laissez aller, laissez passer", relativa ao livre-comércio.
Laissez-passer - um documento de viagem expedido pelo governo de um Estado ou por uma organização. 

Desambiguação